IBEX 35 (Iberia Index) — ключевой испанский фондовый индекс. Рассчитывается на Мадридской фондовой бирже. В него включаются акции 35 крупнейших компаний. Список пересматривается 2 раза в год. Суммарная капитализация индекса превышает €320 млрд.

История 

IBEX 35 начал рассчитываться 14 января 1992 года, хотя обычно приводятся расчётные данные с 28 декабря 1989 года (3000 пунктов — базовое значение).

Максимальное значение было достигнуто 8 ноября 2007 года — 15945,7 пунктов.

Компоненты индекса 
В индекс входят следующие компании (на 17 марта 2017):

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Европейские фондовые индексы
Экономика Испании
Появились в 1992 году в Испании